De prediking op het Meer van Galilea (Jan Brueghel (I)), een schilderij door Jan Brueghel (I).
De prediking op het Meer van Galilea (naar Jan Brueghel (I)), een kopie van voorgaand schilderij in het Rijksmuseum Amsterdam.